Анато́лий Ма́рков:
 Марков, Анатолий Львович (1894—1961) — писатель и журналист.
 Марков, Анатолий Павлович (1938—2000) — советский футболист.
 Марков, Анатолий Семёнович (род. 1930) — ректор Чувашского пединститута им. И. Я. Яковлева.
 Марков, Анатолий Сергеевич (1917—1958) — капитан-лейтенант Военно-морского флота СССР, Герой Советского Союза.